Герб Эсто́нии — один из официальных государственных символов Эстонской республики.

Описание 
Государственный герб Эстонии существует в двух формах: большой государственный герб и малый государственный герб. На большом государственном гербе в золотом поле щита три лазоревых леопарда (шествующих смотрящих впрямь льва). Щит окаймлён венком из двух скрещённых золотых дубовых веток, перекрещивающихся в нижней части щита. Малый герб представлен только щитом.

История 
Мотив эстонского государственного герба берёт начало в XIII веке, когда датский король Вальдемар II пожаловал городу Ревелю герб с тремя львами, похожий на герб Датского королевства. Этот же мотив был позднее перенесён на герб Эстляндской губернии, утверждённый императрицей Екатериной II 4 октября 1788 года.

Был официально принят в 1925 году Рийгикогу (Государственным советом  Эстонской Республики).

В 1940—1990 годах использовался герб Эстонской ССР.

Герб восстановлен в 1990 году, официально утверждён Законом о Государственном Гербе Эстонии от 6 апреля 1993 года.

Исторические гербы

См.также 

 Герб Дании (аналогичное изображение трёх львов)
 Герб Англии (аналогичное изображение трёх львов)
 Герб Таллина 
 Орден Государственного герба
 Герб Эстонской ССР

Ссылки 
 Герб Эстонии на официальной странице Правительства Эстонии 
 Символика Эстонии на сайте Президента Эстонской Республики 
 История герба Эстонии 
 Национальная символика Эстонии  
 Изменения герба Эстонии 1938 года 

Эстония
Государственные символы Эстонии
Гербы с изображением леопардов
Гербы с изображением дубового венка